«Новосілля» — фільм режисера Амо Бек-Назаряна.
 «Новосілля» — фільм режисера Василя Ілляшенка.